Lomadonta är ett släkte av fjärilar. Lomadonta ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Lomadonta